Антанас Мишкинис (; , дер. Юкненай Зарасайского уезда — 16 декабря 1983, Вильнюс) — литовский поэт, писатель, публицист, переводчик; младший брат литературоведа, критика, переводчика Мотеюса Мишкинаса. Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1983), премии имени Юлии Жемайте (1978), фестиваля «Весна поэзии» (1981).

Биография  

Родился в крестьянской семье. С 1914 года учился в Двинской реальной гимназии, но из-за начавшейся Первой мировой войны её не окончил. С 1923 года учился в гимназии в Каунасе). В 1934 году (по другим сведениям в 1935 году) окончил факультет гуманитарных наук Университета Витовта Великого в Каунасе. В 1932—1942 годах работал учителем в Каунасе. В 1936—1940 годах был заведующим литературных передач Государственного радиофона. 

Сотрудничал в журналах , , , , , , , в газетах , .

Участвовал в деятельности Союза борцов за освобождение Литвы — созданной в конце 1940 года организации сопротивления советскому режиму. С 1944 года состоял в партизанском округе Тауро, с 1947 года был соредактором газеты  («Дозорный свободы»). Был избран в члены президиума Общего движения демократического сопротивления. Был одним из тех, кто подписал меморандум Объединенным Нациям. 

В 1948 году был арестован; отбывал заключение в лагерях Мордовии, Ольжераса, Омска. В 1956 году вернулся в Литву без права жить в Вильнюсе и Каунасе. Спустя несколько лет получил разрешение поселиться в Вильнюсе.

Литературная деятельность 
Сборниками стихотворений  («Белая птица», 1928),  («Вороны у шоссе», 1935; второе издание 2005) и поэм  («Четыре города», 1938; второе издание 1939) занял в литовской литературе место одного из важнейших поэтов неоромантиков 1930-х годов, стремившихся соединить опыт традиционной литовской лирики и западноевропейского модернизма. В поэзии Антанаса Мишкиниса господствует балладное и романсное мироощущение, темы преходящего времени и угасшей любви. Писал также стихи с контрастными в этическом и бытовом плане образами города и деревни. В литовской истории подчеркивал не величие далёкого прошлого, а страдания, терпение и стойкость обычного человека деревни. Мишкинис — выразитель модерного патриотизма, у которого забота о Литве стала личным переживанием. Мелодика, настроение, поэтика народной песни в его поэзии сочетается с элементами футуризма и экспрессионизма. 

В псалмах, написанных в тюрьме и лагерях (1948—1949; изданы книгой , 1989, второе издание 1990) отличаются классической формой стиха и яркими образами. В сборниках стихов  («Стихи», 1960),  («У самой земли», 1965), в поэме о Юлюсе Янонисе  («Мечта и бунт», 1967) отчётливо оптимистическое мироощущение. В сборнике  (1972) Мишкинис вернулся к неоромантическим идеям и образам. В сборнике  (1982; Государственная премия Литовской ССР, 1983) говорится о смерти деревенской культуре и вечной жизнеспособности, о доле человека в сломах эпох. Книга мемуарных рассказов о родной деревне рисуется  («Кукушка Жалядуонисов», 1977; второе издание 2005; премия имени Юлии Жемайте, 1978) многослойная многонациональная аграрная культура, красота общения и души сельских жителей.

Переводил на литовский язык произведения Уолта Уитмена (сборник поэзии ,1959; под названием , 2002), Уильяма Шекспира («Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь», «Буря»), Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Владислава Броневского, Юлиуша Словацкого, Юлиана Тувима.  

Стихотворения Мишкиниса переведены на английский, белорусский, венгерский, грузинский, испанский, итальянский, немецкий, польский, русский, эстонский языки.

Награды и звания 
 Государственная премия Литовской ССР (1983)
 Премия имени Юлии Жемайте (1978) 
 Лауреат фестиваля «Весна поэзии» (1981)

Книги 
 Eilėraščiai. Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. 217 p.
 Arti prie žemės: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1965. 143 p.
 Svajonė ir maištas: 9-ių giesmių lyrinė poema. Vilnius: Vaga, 1967. 74 p.
 Poezija. Vilnius: Vaga, 1970. 2 kn.
 Dienoraštis, 1965—1971: devintoji poezijos knyga. Vilnius : Vaga, 1972. 127 p.
 Iš drobių rašto: rinktinė. Vilnius: Vaga, 1975. 246 p.
 Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977. 274 p.
 Ant Ligajo ežero krašto: poezija. Vilnius: Vaga, 1980. 406 p.
 Klevai prie kelio: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1982. 158 p.
 Po saulės klevais: eilėraščiai. Vilnius: Vyturys, 1986. 166 p.
 Sidabro nuotrupa: eilėraščiai. Kaunas: Šviesa, 1994. 149 p.
 Rinktiniai raštai. Vilnius: Vaga, 1991—1996. 3 t.
 100 eilėraščių. Utena: Kintava, 2005. 108 p.
 Varnos prie plento: eilėraščiai. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. 127 p.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Переводчики поэзии на литовский язык